Чемпионат Саудовской Аравии по футболу 2011/2012 годов — 37-й чемпионат Саудовской Аравии проходил со 2 августа 2012 года.

По итогам сезона 2010/2011 годов во 2-ю лигу вылетели «Аль-Вахда» и «Аль-Хазм», занявшие 12-е и 14-е места. Лигу пополнили клубы «Аль-Ансар» и «Хаджер».

Клубы

Информация о командах

Турнирная таблица

Результаты матчей

Цвета: синий = победа хозяев поля, жёлтый = ничья, красный = победа гостей.

Бомбардиры

Ссылки 
 Сайт Федерации футбола Саудовской Аравии  
 Сайт о саудовском футболе 

2011/2012
Саудовская Аравия
Спорт в Саудовской Аравии в 2011 году
Спорт в Саудовской Аравии в 2012 году